Скрипко́ — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1970) — посол Республики Беларусь в Италии (2002—2008).
 Скрипко, Анатолий Васильевич (род. 1957) — советский бадминтонист, белорусский бадминтонный тренер.
 Скрипко, Виталий Романович (1922—2010) — советский и российский юрист.
 Скрипко, Елена Викторовна (род. 1971) — белорусский политик, член Палаты представителей (2004—2008).
 Скрипко, Николай Семёнович (1902—1987) — советский маршал авиации.

См. также